Тімеа Бабош і Крістіна Младенович були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі разом. Бабош грала в парі з Юлією Гергес, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Каролін Гарсія і Младенович.
Чжуан Цзяжун і Дарія Юрак виграли титул, у фіналі перемігши пару Гарсія і Младенович з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Dubai Tennis Championships, жінки, парний розряд
Dubai Tennis Championships 2016